До́лжик () — село в Валковской городской общине Богодуховского района Харьковской области Украины.

Код КОАТУУ — 6321283003. Население по переписи 2001 г. составляет 26 (9/17 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Должик находится в 2-х км от реки Мжа,
возле балки Волошин Яр.
Рядом с селом протекает пересыхающий ручей на котором сделана запруда.

Вокруг села небольшие лесные массивы (дуб).
На расстоянии в 2 км расположены сёла Шийки, Кобзаревка, Зайцевка и Мануйлово (Нововодолажский район).

История 
 1750 - дата основания.
 В 1940 году, перед ВОВ, на хуторе Должик были 47 дворов и ветряная мельница.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины